

Населені пункти та їхні частини
 Мокре — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мокре — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мокре — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мокре — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Мокре — село в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Мокре — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Мокре — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Мокре — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Мокре — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Мокре — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Мокре — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Мокре — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Мокре — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мокре — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мокре — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Мокре — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Мокре — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Мокре — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Мокре — частина міста Тшебятув у Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Мокре — частина села Домбрувка в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Мокре — частина села Юльополь у гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Мокре — частина села М'якиш-Новий (Менкіш-Новий) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Мокре — частина села Циґани в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Мокре — частина села Мнін у гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мокре — осада в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства

Мокре — присілок у Гусь-Хрустальному районі Владимирської області.
 Мокре — село в Куйбишевському районі Калузької області.
 Мокре — присілок у Юхновському районі Калузької області.
 Мокре — село в Краснинському районі Липецької області.
 Мокре — село в Лебедянському районі Липецької області.
 Мокре — село в Можайському районі Московської області.
 Мокре — присілок у складі Серпуховського району Московської області.
 Мокре — присілок у складі Малоархангельського району Орловської області.
 Мокре — село в Сасовському районі Рязанської області.
 Мокре — село в Петровському районі Саратовської області.
 Мокре — присілок у складі Сичовського району Смоленської області.
 Мокре — село в Арсеньєвському районі Тульської області.

Села:
 Мокре — селище в Шевченківському районі м.Запоріжжя;
 Мокре — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Мокре — Житомирська область, Звягельський район
 Мокре — Рівненська область, Дубенський район

Примітки